Lamachus är ett släkte av steklar som beskrevs av Arnold Foerster 1869. 

Lamachus ingår i familjen brokparasitsteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Lamachus